

Geografia 
 Palisades – località della Contea di Rockland (New York)
 Palisades – villaggio della Contea di Randall (Texas)
 The Palisades – falesie lungo il fiume Hudson nel New Jersey

Musica 
 Palisades – gruppo musicale statunitense
 Palisades – album dei Palisades del 2017

Pagine correlate 
 Palisade